Sapere steht für:
 ein italienisches Wissenschaftsjournal, siehe Sapere (Zeitschrift)

SAPERE steht für:
 ein Editionsprojekt der Universität Göttingen, siehe SAPERE (Projekt)

Abkürzung